Биг-бенд ( — большой оркестр): 
 Биг-бенд (более распространённое написание — биг-бэнд) — большой джаз-оркестр.
 Биг-Бенд ( — Большой Изгиб, Большая Излучина):
 Биг-Бенд — национальный парк США, расположенный на юго-западе штата Техас на границе с Мексикой.
 Биг-Бенд — тауншип в округе Чиппева (Миннесота, США).
 Биг-Бенд — город в Свазиленде.

См. также 
 Биг-Бен